Кулушево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулушево — деревня в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан.
 Кулушево — деревня в Учалинском районе Республики Башкортостан.
 Кулушево — деревня в Тукаевском районе Республики Татарстан.